Заур Мамедов:
 Мамедов, Заур Сабир оглы — азербайджанский военный деятель, генерал-майор.
 Мамедов, Заур Фазахир оглы (род. 1994) — азербайджанский шахматист, международный мастер (2011).